Acontius peut désigner :
 Acontius, un genre d'araignées mygalomorphes de la famille des Cyrtaucheniidae ;
 Acontius († 172), avec ,  et , des martyrs à Porto Romano près de Rome ; saints chrétiens célébrés le 5 septembre.

Référence